Blokfluitspeler, een blokfluitspeler
 Blokfluitist (Nederlands tijdschrift), een Nederlands tijdschrift over de blokfluit

Zie ook 
 Blokfluit